Slovo jeřábek či Jeřábek může mít více významů.

biologie

 jeřábek – české rodové jméno hrabavých ptáků z podčeledi tetřevi

příjmení osob
 Antonín Jeřábek (pedagog) (1852–1915) – český pedagog
 Antonín Jeřábek (informatik) – český odborník na ISBN
 Antonín Jeřábek (ekonom) – český ekonom
 Antonín Jeřábek (* 1982) – český hokejový rozhodčí
 Bedřich Jeřábek (1883–1933) – český herec a divadelní ředitel
 Čestmír Jeřábek (1893–1981) – český spisovatel, dramatik a literární kritik
 Dušan Jeřábek (1922–2004) – český literární vědec
 Emil Jeřábek (* 1977) – český vědec a matematik
 František Věnceslav Jeřábek (1836–1893) – český dramatik, básník, novinář a politik
 Jakub Jeřábek (* 1991) – český hokejista
 Jan Jeřábek – více osob tohoto jména
 Jan Jeřábek z Mořkova (15??–1603) – český šlechtic
 Jaroslav Jeřábek (* 1962) – český fotbalista
 Jaroslav Jeřábek (akademický malíř) (1936–2022)
 Jiří Jeřábek (hudebník) – český zpěvák a hráč na banjo
 Jiří Jeřábek (režisér) – český režisér
 Jiří Jeřábek (ekolog) – český ekolog, zaměstnanec Centra pro dopravu a energetiku
 Josef Jeřábek – více osob tohoto jména
 Milan Jeřábek (* 1956) – český socioekonomický geograf
 Patrik Jeřábek (* 1973) – český fotbalista
 Pavel Jeřábek (* 1967) – český fotbalista
 Pavel Jeřábek (skladatel) (1948–2001) – český hudební skladatel
 Pavel Jeřábek (kytarista) (* 1965) – český kytarista
 Pavel Jeřábek (ekolog) – český ekolog, člen Hnutí Brontosaurus
 Richard Jeřábek (1934–2006) – český etnolog a pedagog
 Rostislav Jeřábek (* 1962) – český fotbalista
 Řehoř Jeřábek (16??–1711) – český etnolog a pedagog
 Tomáš Jeřábek – více osob tohoto jména
 Václav Jeřábek (1877–1939) – český architekt
 Vladimír Jeřábek – český hokejista a trenér
 Zdeněk Jeřábek (1923–2004) – český hokejista

ženská podoba s přechýlením
 Denisa Jeřábková – česká redaktorka zpravodajství a moderátorka
 Jarmila Jeřábková – česká designérka, návrhářka hraček
 Jarmila Jeřábková (tanečnice) (1912–1989) – česká tanečnice
 Eva Jeřábková (* 1989) – česká modelka
 Simona Jeřábková – česká modelka

Podobné výrazy 
 jeřáb
 Jařab
 jeřabina

Rozcestníky - příjmení